Amman může být:

 Ammán – hlavní město Jordánska
 Jost Amman (1539–1591) – německo-švýcarský kreslíř, grafik a rytec
 Paul Amman (1634–1691) – německý lékař a botanik
 Johann Amman (1707–1741) – švýcarský botanik
 Amman (řeka) – řeka ve Walesu
 Ammanford – město ve Walesu